Pelegrín puede ser un apellido o un nombre de pila que puede referirse a las siguientes personas:
 Pelegrín, clérigo que repobló Laredo, Cantabria, en el siglo XIII
 Ana Pelegrín, investigadora y ensayista argentina.
 Manuel Arredondo y Pelegrín, magistrado y político español.
 Patricio Pelegrín, futbolista español.
 Pelegrín Martín y Martí, médico hispanochileno.
 Pelegrín Román Unzueta, abogado, catedrático universitario y funcionario del estado peruano.
 Santos López Pelegrín, periodista y escritor español.
 Sergio Pelegrín López, futbolista español.